Франческо Пико делла Мирандола:
 Пико делла Мирандола, Франческо Мария (1688—1747) — последний герцог Мирандолы и маркиз Конкордии с 1691 по 1708 годы из рода Пико
 Пико делла Мирандола, Франческо I (?—1321) — итальянский кондотьер, основатель рода синьоров (впоследствии графов и герцогов) Мирандолы и графов (впоследствии маркизов) Конкордии.